Hořice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hořice v Podkrkonoší, Stadt im Okres Jičín
Hořice na Šumavě, Gemeinde im Okres Český Krumlov
Hořice u Humpolce, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Hořice, Ortsteil von Blansko, Okres Blansko
Hořice, Ortsteil von Spálené Poříčí, Okres Plzeň-jih 

Dolní Hořice, Gemeinde im Okres Tábor
Horní Hořice (Oberhorschitz), Ortsteil von Dolní Hořice, Okres Tábor